Дети Арбата (роман)
 Дети Арбата (телесериал)
 Дети Арбата (пьеса)